Aardappeloproer (1917) in Amsterdam
 Aardappeloproer (Berlijn) in 1847
 Broodoproer in 1845-1847, onder meer in Groningen, ook wel aardappeloproer genoemd.

Zie ook 
 Beierse Successieoorlog (1778-1779), ook wel Aardappeloorlog genoemd